Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 819 dans le monde.

 Route nationale 819 en France